Лурдес Домінгес Ліно була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Маріана Дуке-Маріно.
Лара Арруабаррена Вечіно виграла титул, у фіналі перемігши Олександру Панову з рахунком 6–2, 7–5.
Усі сіяні тенісистки програли в першому або другому колі.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Е Галловіц-Халл
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М Дуке-Маріньо
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= П Ормаечеа
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Е Галловіц-Халл
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2012